Odznaka Kadry Programowej ZHP – odznaka przyznawana instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, jest potwierdzeniem kwalifikacji w zakresie tworzenia, prowadzenia i ewaluacji pracy programowej. Przyznawana jest w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. OKP przyznawana jest dożywotnio.

Odznaka wykonana jest w metalu (złotym, srebrnym lub brązowym w zależności od stopnia), monochromatyczna, logotyp kadry programowej ZHP – dłoń z lilijką i napis "ZHP" w dolnym lewym rogu. Noszona jest na skórzanym pasku, przypiętym pod patką prawej kieszeni munduru harcerskiego.

Rejestr nadanych odznak prowadzą komendy nadające odznaki.

Brązowa Odznaka Kadry Programowej (BOKP) 
Brązowa Odznaka Kadry Programowej przyznawana jest przez komendanta Chorągwi na wniosek przełożonego lub kandydata, wniosek powinien być zaopiniowany przez odpowiedzialnego za program członka komendy hufca. 

Warunki przyznania BOKP

 posiadanie co najmniej stopnia przewodnika z otwartą próbą na stopień podharcmistrza,
 ukończenie szkolenia dla kadry programowej hufców (np. kurs namiestników, warsztaty metodyczno –
 programowe),
 udział w pracach namiestnictwa, referatu lub innego zespołu programowego na poziomie hufca
 lub chorągwi,
 opracowanie i opublikowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych
 w pracy drużynowych.

Srebrna Odznaka Kadry Programowej (SOKP) 
Srebrna Odznaka Kadry Programowej członka komendy chorągwi.

Warunki przyznania SOKP

 posiadanie przynajmniej stopnia podharcmistrza,
 posiadanie brązowej OKP ZHP lub wykonanie dodatkowego zadania ustalonego z członkiem komendy chorągwi ds. programowych,
 ukończenie szkolenia dla kadry programowej chorągwi (np. kurs dla referatów, warsztaty metodyczno– programowe),
 udział w pracy chorągwianego zespołu programowego (np. referatu),
 opracowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowych oraz instruktorów programowych hufców.

Złota Odznaka Kadry Programowej (ZOKP) 
Złota Odznaka Kadry Programowej przyznawana jest przez Naczelnika ZHP na wniosek przełożonego lub kandydata, wniosek powinien być zaopiniowany

przez odpowiedzialnego za program członka Głównej Kwatery.

Warunki przyznania ZOKP

 posiadanie stopnia harcmistrza;
 posiadanie srebrnej OKP ZHP lub wykonanie dodatkowego zadania ustalonego z członkiem GK ZHP ds.programowych;
 ukończenie szkolenia dla kadry programowej organizującej program na szczeblu całej organizacji;
 udział w pracy zespołów programowych organizujących program na szczeblu całej organizacji;
 opracowanie własnych materiałów programowych lub repertuarowych przydatnych w pracy drużynowych oraz instruktorów programowych hufców i chorągwi.

Przypisy

Bibliografia 

 Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 115/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP”
Harcerstwo
Związek Harcerstwa Polskiego
Odznaczenia Związku Harcerstwa Polskiego